Усольцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Усольцево — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Усольцево — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.